Molina, családnév
 Molina, város az Amerikai Egyesült Államok Colorado államában
 Molina, város Chilében
 Molina, település Spanyolországban, Aragóniában